Station Bosvoorde - treinstation in Watermaal-Bosvoorde, België
 Bosvoorde Station (tramhalte)